

Przewodniczący Komunistycznej Partii Czarnogóry (od 1952 Związku Komunistów Czarnogóry)

Głowa państwa

Szefowie rządu

Przypisy

Zobacz także
 Zgromadzenie Socjalistycznej Republiki Czarnogóry

Bibliografia 
 http://www.worldstatesmen.org/Montenegro.html

Polityka Czarnogóry
Czarnogórscy politycy